Schrattenbach bezeichnet:

 Schrattenbach, Gemeinde im Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Schrattenbach (Dietmannsried), Pfarrdorf von Markt Dietmannsried, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Schrattenbach ist ein Familienname:
 Schrattenbach (Adelsgeschlecht), Adelsgeschlecht in der Steiermark

 Sigismundus Christoph von Schrattenbach (1698–1771), von 1753 bis 1771 Erzbischof von Salzburg
 Vinzenz Joseph von Schrattenbach  (1744–1816), Fürstbischof von Lavant und Bischof von Brünn
 Wolfgang Hannibal von Schrattenbach (1660–1738), Fürstbischof von Olmütz, Vizekönig des Königreichs Neapel sowie Kardinal

Siehe auch:
 Schrottenbach